Вале́рий Ви́кторович Лео́нов (17 сентября 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский футболист, атакующий полузащитник.

Биография

Начало 
В 1985 году в возрасте пяти лет начал ходить в секцию футбола в районе метро «Филёвский парк», куда ходил его старший брат. В 1987 году перешёл в Футбольную школу молодёжи. Первый тренер в ФШМ — Михаил Львович Деревянов, он тренировал Леонова до 1995 года. Затем три года его тренером был экс-игрок «Торпедо» Геннадий Вячеславович Салов. Перед выпуском из ФШМ Леонов тренировался с торпедовским дублем, получил предложение от руководства клуба, однако то, что Леонов поступил в МГСУ, помешало заключению контракта — руководство клуба хотело, чтобы Леонов сосредоточился на футболе. После этого тренироваться с дублем он перестал, сосредоточился на учёбе, в футбол играл исключительно во дворе. В конце 1998 года, ему позвонил Владимир Сергеевич Белоусов, тренер молодёжной команды «Торпедо-ЗИЛ», и пригласил его к себе; когда Леонов сказал, что не бросит институт, Белоусов ответил, что это не является препятствием. Партнёрами Леонова по команде были в основном воспитанники ФШМ Торпедо. Два года (1999—2000) молодёжная автозаводская команда с Виталием Леоновым в составе отыграла в КФК.

«Москва» 
В 2000 году «Торпедо-ЗИЛ» под руководством Бориса Игнатьева вышел в высшую лигу, однако контракт с ним продлевать не стали, и свой первый сезон в высшей лиге команда начала под руководством Евгения Кучеревского. В период предсезонной подготовки в основную команду были переведены семь дублёров, включая Леонова. На сборах Леонов хорошо проявил себя и закрепился в основной команде. В сезоне 2001 года Леонов регулярно выходил на поле, провёл 16 игр в чемпионате, забил один гол, отдал три голевых передачи, команда же заняла 14-е место и спаслась от вылета. В следующем сезоне команда повторила этот результат, а Леонов закрепился в основном составе, проведя в лиге 24 игры, в которых забил 2 гола. В сезоне 2003 года, когда команда стала 14-й в третий раз подряд, Леонов провёл в чемпионате все 30 игр, забил 4 гола. В 2004 году команду, ставшую называться «Москва», возглавил Валерий Петраков, пригласивший в неё большое количество новых игроков, и Валерий Леонов потерял место в составе. Летом он хотел сменить команду, но руководство «Москвы» его не отпустило. В сезоне-2004 Леонов провёл всего 11 игр за основной состав и столько же за дублирующий, в составе последнего под руководством Леонида Слуцкого стал победителем турнира дублёров.

Перед началом сезона 2005 года Леонов был отдан в годичную аренду в «Томь».

«Томь» 
Леонов прошёл все предсезонные сборы с основной командой «Томи», регулярно отличаясь результативными действиями в контрольных матчах. Однако когда начался сезон, Леонов практически не играл за основную команду в официальных матчах «Томи». Он выступал в том сезоне за дублирующий состав клуба. Регулярные голевые передачи в матчах дублёров не помогли игроку пробиться в основную команду.

Единственный матч в чемпионате при Стукалове Леонов провёл в гостях против «Москвы»: тогда, когда к перерыву томичи уступали 0:3, Стукалов выпустил Леонова закрывать весь правый фланг «Томи». Затем Леонов и прочие запасные игроки были выпущены на поле в кубковой встрече со «Спартаком» из Костромы. Смешанный состав обыграл «Спартак» 3:2, а Валерий Леонов забил победный гол за 5 минут до конца встречи.

В конце июля Стукалова был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Его место занял Анатолий Бышовец. Новый тренер обратил внимание на Леонова после того, как тот удачно выступил за дублирующий состав (4 мяча и 2 передачи в 4 матчах). Леонов вышел на поле в важном в борьбе за выживание домашнем матче против «Москвы». По ходу игры томичи уступали 0:2, но затем вышедшие на замену Шишкин и Леонов принесли томской команде победу: Шишкин сделал дубль, а Леонов забил победный гол. Потеря очков в Томске в итоге стала одной из причин непопадания «Москвы» в Кубок УЕФА. Затем Валерий Леонов провёл ещё два матча, в которых томичи также добились побед.

В конце сезона команду покинул главный тренер Анатолий Бышовец, вместо которого пришёл Валерий Петраков. Руководство «Томи» не стало ни продлевать аренду, ни выкупать трансфер Леонова.

«Сибирь» 
Перед сезоном 2007 года Валерий Леонов ездил на сборы с клубом «Луч-Энергия», но руководство «Москвы» отказалось отпускать хавбека. В итоге Валерий не был заявлен ни за одну команду в первой половине чемпионата.

После того, как «Москва» перестала платить игроку положенную по контракту зарплату, последовало обращение в Палату по разрешению споров КДК РФС. В июне 2007 года контракт Леонова с ФК «Москва» был расторгнут, и он стал свободным агентом. В том же месяце Леонов побывал на просмотре в минском «Динамо», куда его приглашал играющий тренер Александр Хацкевич. В товарищеском матче с «Даридой» (1:4) полузащитник, отыгравший чуть больше тайма, забил единственный мяч динамовцев, выступавших в экспериментальном составе.

В середине июля 2007 года Леонов вместе с Правосудом и Чижовым успешно прошёл учебно-тренировочный сбор с клубом Первого дивизиона «Сибирь» (Новосибирск) и 24 июля подписал контракт с «Сибирью» на 2,5 года, в тот же день он был заявлен в ПФЛ и получил № 15.

Дебютировал в составе «Сибири» 2 августа в домашнем матче против курского «Авангарда» — его выпустили на замену за полчаса до конца матча. В следующей встрече (с брянским «Динамо», 2:1) Валерий Леонов, выйдя на замену, заработал пенальти, с которого был забит победный гол. В стартовом составе полузащитник дебютировал в матче с ростовскими армейцами. Единственный мяч в той встрече был забит с пенальти, заработанного Леоновым. За игру против иркутской «Звезды» (2:0) хавбека, заработавшего пенальти и сделавшего голевую передачу, журналисты газеты «Спорт-Экспресс» назвали лучшим игроком матча.

Главный тренер «Сибири» Владимир Файзулин во всех матчах, где на поле выходил Валерий Леонов, использовал его на позиции центрального атакующего полузащитника.

На стыке лета и осени Леонов стал игроком основного состава «Сибири». За поединок с командой «Металлург-Кузбасс» (1:1) хавбека, отдавшего голевую передачу, «Спорт-Экспресс» включил в тройку лучших игроков матча.

15 сентября «Сибирь» проводила ключевой поединок за выход в Премьер-лигу с «Тереком» в Пятигорске. «Сибирь», действовавшая очень осторожно, уступила 0:2, а Валерий Леонов в начале второго тайма получил травму и был заменен. Повреждение оказалось несерьёзным, и уже к следующему календарному матчу с «Уралом» хавбек полностью восстановился. Несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, Леонов в дальнейшем провёл всего одну игру за «Сибирь», выйдя на полчаса с «Торпедо». Заключительные 7 игр чемпионата новосибирцы проводили без него — главный тренер без объяснения причин перестал включать Леонова даже в заявки на матч.

По итогам сезона «Сибирь» выполнила задачу — 3-е место, за что все игроки команды были награждены грамотами в мэрии Новосибирска. Главный тренер Владимир Файзулин пообещал игроку, с которым действовал долгосрочный контракт, что тот поедет на предсезонные сборы с новосибирцами. Однако за день до начала сборов Леонову было предложено подыскивать себе новую команду, а в марте с ним был разорван контракт.

Еврокубки 
В 2008 году Леонов дебютировал в еврокубках. В составе «Риги» Валерий провёл 6 матчей в Кубке Интертото и забил 1 мяч — в ворота ирландского клуба «Богемианс». Рижане, одним из лидеров которых был Леонов, успешно прошли 2 раунда турнира и были близки к попаданию в Кубок УЕФА, но уступили шведскому «Эльфсборгу».

Также в 2008 году Леонов провёл 3 встречи в рамках Балтийской лиги, в которых забил 1 мяч в ворота лиепайского «Металлурга».

Сборная России 
Сыграл два матча в составе второй сборной России:
 27 апреля 2004. Россия-2 — Германия-2006 1:1. 45 минут, вышел на замену
 18 августа 2004. Казахстан — Россия-2 1:1. 45 минут, вышел на замену

В середине 1990-х выступал за юношескую сборную России, в том числе на международном турнире в Фару (Португалия) в 1996 году.

Достижения 
 Бронзовый призёр Первого дивизиона: 2007
 Победитель турнира дублёров: 2004
 Лучший игрок «Торпедо-Металлурга» в сезоне 2003 года по итогам опроса болельщиков

Статистика выступлений

Прочее 
 Из 19 мячей, забитых Леоновым в официальных встречах, 7 оказались победными для его команды.
 Валерий Леонов — автор 100-го мяча, забитого барнаульским «Динамо» за время выступлений в Первом дивизионе.
 Леонов имеет 2 высших образования. Первое — по специальности «инженер-строитель-технолог по производству строительных изделий, материалов и конструкций», второе — «магистр техники и технологий по производству строительных изделий, материалов и конструкций». Оба образования получены в МГСУ.
 Его мать — мастер спорта по художественной гимнастике, выступала за молодёжную сборную Москвы, затем работала тренером. Отец — инженер, окончил МИСИ, занимался велоспортом. У Валерия есть старший брат Павел. Жену Валерия зовут Мария, у них есть дочь Анна. 13 ноября 2010 г. у Валерия и Марии родился второй ребенок, сын Александр.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Валерия Леонова
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Торпедо» Владимир